Termenul „Wilson” se poate referi la:

Persoane 
Alan Wilson
Cassandra Wilson
Charles Thomson Rees Wilson
Dempsey Wilson
Harold Wilson
Henry Maitland Wilson
Joe Wilson (politician)
Justin Wilson
'Kenneth Geddes Wilson
Lavinia Wilson
Owen Wilson
Peta Wilson
Robert Anton Wilson
Robert Charles Wilson
Robert Woodrow Wilson
Ronald Wilson Reagan
Torrie Wilson
Vic Wilson
Wilson Bentley
Woodrow Wilson

Denumiri geografice
Mount Wilson

Australia 
 Wilson, Western Australia

Canada 
 Wilson Avenue (Toronto), Ontario
 Wilson (TTC)

Marea Britanie 
 Wilson, Devon
 Wilson, Leicestershire

SUA 
 Wilson, Arkansas
 Wilson, Indiana
 Wilson, Kansas
 Wilson, Louisiana
 Wilson (town), New York
Wilson, New York 
 Wilson, North Carolina
 Wilson, Ohio
 Wilson, Oklahoma
 Wilson, Pennsylvania
 Wilson, Texas
 Wilson, Wisconsin, 
 Wilson, Wyoming
 Mouth of Wilson, Virginia

Filme
 Wilson, film biografic din 1944 despre viața președintelui american Woodrow Wilson